Die Liste der Länderspiele der Futsalnationalmannschaft der Vereinigten Staaten beinhaltet alle FIFA-Länderspiele der Auswahl. Sie bestritt am 18. November 1986 ihr erstes Länderspiel.

1986–1996

1997–2007

Ab 2008 

Vereinigte Staaten
!